Эльменхорст () — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Входит в состав района Штормарн. Подчиняется управлению Баргтеэиде-Ланд. Население составляет 2494 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 14,92 км². Официальный код — 01 0 62 016.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Шлезвиг-Гольштейна